Racova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Racova (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Racova (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Racova (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Racova (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Racova (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui